Шу́йский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центре Ивановской области России.

Административный центр — город Шуя (в состав района не входит).

География 
Расположен в центральной части Ивановской области, к юго-востоку от областного центра, города Иваново. 

Площадь района — 1065 км².

История 

Шуйский район образован 14 января 1929 года в составе Шуйского округа Ивановской Промышленной области. В него вошла большая часть территории бывшего Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии. 11 марта 1936 года Шуйский район вошёл в состав вновь образованной Ивановской области.

На 1 декабря 1955 года в район входили рабочий посёлок Колобово и 17 сельсоветов: Аистовский, Афанасьевский, Богородский, Васильевский, Гнездиловский, Дроздовский, Дуниловский, Змеевский, Ивонинский, Китовский, Клочковский, Колобовский, Милюковский, Перемиловский, Семейкинский, Харитоновский, Чернцкий. 13 апреля 1960 года к району причислен Дорожаевский сельсовет Савинского района.

1 февраля 1963 года район был реорганизован в Шуйский сельский район, к нему был присоединен Савинский район, Дягильковский и Хозниковский сельсоветы Лежневского района. 27 марта 1964 года упразднены Дроздовский и Богородский сельсоветы. 13 января 1965 года Шуйский сельский район преобразован в район в составе: рабочих посёлков Новые Горки и Колобово, а также сельских советов: Аистовского, Афанасьевского, Васильевского, Гнездиловского, Дорожаевского, Дуниловского, Дягильковского, Змеевского, Ивонинского, Китовского, Клочковского, Колобовского, Милюковского, Перемиловского, Семейкинского, Харитоновского, Хозниковского, Чернцкого. В декабре 1975 года ликвидирован Ивонинский сельсовет. 2 ноября 1983 года переименованы сельсоветы Аистовский — в Михалковский, Чернцкий — во Введенский, Дягильковский — в Новогорковский. 28 августа 1985 года в состав восстановленного Лежневского района переданы рабочий посёлок Новые Горки и сельсоветы: Новогоркинский и Хозниковский. 19 декабря 1985 года переименован Гнездиловский сельсовет в Михалёвский.

На 1 января 2001 года в состав района входили рабочий посёлок Колобово и 15 сельсоветов: Афанасьевский, Васильевский, Введенский, Дорожаевский, Дуниловский, Змеевский, Китовский, Клочковский, Колобовский, Милюковский, Михалёвский, Михалковский, Перемиловский, Семейкинский, Харитоновский.

В 2005 году в рамках организации местного самоуправления был образован муниципальный район.

Население 

 Урбанизация
Городское население (пгт Колобово) составляет   % населения района.

Районный центр, город Шуя, находящийся в центральной части района, в него не входит.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 7 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Шуйском районе 158 населённых пунктов, в том числе 1 городской (пгт) и 157 сельских.

Культура

Археология 
Под городом Шуей на реке Тезе (левый приток Клязьмы) находится Змеевский могильник, в котором обнаружены погребения фатьяновской культуры

В 90 км к северо-востоку от Суздаля, за пределами Владимирско-Юрьевского Ополья, на реке Тезе находится древнерусское однослойное селище второй половины X—XII века Клочково 2. Открыто в 1984 году П. Н. Травкиным. Площадь селища — 0,5 га. На селище Клочково 2 зафиксированы девять схем, использовавшихся при изготовлении предметов из железа и стали.

Знаменитые уроженцы 
 Кораблёв, Константин Иванович — Герой Советского Союза, родился в деревне Овсянниково
 Семеновский, Константин Сергеевич — русский советский поэт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Шуйского муниципального района
 Карта на сайте областной администрации